A Pál utcai fiúk (1907) Molnár Ferenc regénye
 Pál utcai fiúk (1924) Molnár Ferenc regénye alapján Balogh Béla némafilmje
 A Pál utcai fiúk (1934) Molnár Ferenc regénye alapján Frank Borzage filmje
 I ragazzi della via Paal (1935) Molnár Ferenc regénye alapján Alberto Mondadori és Mario Monicelli filmje
 A Pál utcai fiúk (1969) Molnár Ferenc regénye alapján Fábri Zoltán filmje
 A Pál utcai fiúk (2003) Molnár Ferenc regénye alapján Maurizio Zaccaro filmje
 A Pál utcai fiúk (2016) Dés–Geszti–Grecsó-musical Molnár Ferenc regénye alapján

hasonlók
 Pál Utcai Fiúk rockzenekar